Adilson Ferreira de Souza, noto come Popò – calciatore brasiliano
 Carlos Eduardo Ferreira de Souza – calciatore brasiliano
 Elson Ferreira de Souza – calciatore brasiliano
 Márcio Rafael Ferreira de Souza – calciatore brasiliano
 Rafael Ferreira de Souza – cestista brasiliano